Bertola kan syfta på:
 Stéphane Bertola, en fransk skådespelare
 Aurelio de' Giorgi Bertola, en italiensk skald